Лори Питерс (, 29 ноября 1973 года) — бывшая барабанщица американской группы Skillet (2000—2007).

Родилась в городе Уокиган, штат Иллинойс. Затем, ещё в детстве, переехала в город Кеноша, штат Висконсин. До присоединения к Skillet обучалась в Колумбийском колледже Чикаго и работала в консультационной компании.

Участвовала в записи четырёх альбомов группы: Ardent Worship (2000), Alien Youth (2001), Collide (2003) и Comatose (2006). В 2005 году альбом Collide был номинирован на премию Грэмми в номинации «Лучший рок госпел альбом», а в 2007 году Comatose был номинирован на премию Грэмми за «Лучший рок госпел альбом». Альбом Comatose и две песни из него были также номинированы на получение премии GMA Dove Award как «Лучший рок альбом года» и «Лучшая рок песня года». Номинация песни «Comatose» завершилась победой

Последнее концертное выступление Лори состоялось 31 декабря 2007 года. Комментируя свой уход из группы, она сказала, что «наступило время, чтобы сойти с дороги и начать новую главу в своей жизни».

Во время Рождественских праздников в 2007 году Лори нашла время для обучения восемнадцатилетней Дженнифер Леджер, которая затем стала новой барабанщицей группы.

Примечания 

Ударники США
Музыканты Skillet